— современный японский поэт гэндайси и эссеист. Изначальное чтение имени — Хирохару Аракава.

Жизнь и творчество 
Родился в городке Микуни префектуры Фукуи. Окончил филологический факультет Университета Васэда. Писать стихи начал в школе. Первый сборник стихов «О жизни продажных женщин» (1971) издал на собственные деньги, ещё будучи студентом. Опубликованный в 1975 году сборник «Морской вокзал» был удостоен премии H (негласный аналог премии Акутагавы для поэтов). Известен также как эссеист и знаток современной японской литературы. Продолжительное время преподавал соответствующие курсы в Осакском университете и Университете Васэда.

Поэтическое творчество Аракавы и его отношение к литературе подчёркнуто обособлены от каких-либо течений: сам он занимает маргинальное место в японском литературном мире (бундан). Его поэтика — сознательный разрыв с традицией предшествующего поколения послевоенных поэтов, тяготевших к многослойности метафор и другим литературным изыскам. Последним Аракавой противопоставляется верлибр, балансирующий на грани с разговорной речью. Сам предпочитает называть себя не поэтом, а писателем гэндайси.

Аракаве принадлежит критика сложившейся в японском литературоведении ситуации, характеризующейся сосредоточенностью по сути на одном поэте — Кэндзи Миядзаве, которому он отказывает в центральном месте в японской поэзии; известны и его разгромные рецензии на произведения Кэндзабуро Оэ, Ёрико Сёно и других видных авторов.

Литературные награды 
 1976 — премия H за сборник стихов «Морской вокзал»
 1998 — премия Таками Дзюна за сборник стихов «Жизненный путь»
 2000 — премия Ёмиури за сборник стихов «Елагнус на фоне неба»
 2004 — премия Коданся для авторов эссе за сборник эссе «Забытое прошлое»
 2004 — премия Акивары за сборник стихов «Сокровенное»
 2006 — премия Кобаяси за сборник литературоведческих эссе «Актуальные вопросы художественной литературы»

Переводы на русский 
  В сборник вошли стихотворения «Подпереть ветви сливы», «Лик Бартока», «Почему бы не попробовать?», «Пути-дороги», «От деда—внуку», «Токийская история», «Соскучившись», «О южном небе», «Синеглазая зима», «Встречаю восход».

 . В сборник вошли стихотворения «Киргизское шило», «Часть музыкального произведения», «Среди зелени Мицукэ», «Подпирая сливу», «Жизнь», «Оконченная симфония».

Сочинения

Сборники стихов 
 «О продажных женщинах» (娼婦論, 1971)
 «Морской вокзал» (水駅, 1975)
 «Харибара» (針原, 1982)
 «Цвет сна в обществе морали» (倫理社会は夢の色, 1984)
 «Героиня» (ヒロイン, 1986)
 «Машина Холмса» (ホームズの車, 1987)
 «Кымпулунгская комедия» (笑うクンプルング, 1991)
 «Шахтёр включил свет» (坑夫トッチルは電気をつけた, 1994)
 «Жизненный путь» (渡世, 1997)
 «Елагнус на фоне неба» (空中の茱萸, 1999)
 «Сокровенное» (心理, 2005)
 «Двойная звезда перед глазами» (実視連星, 2009)

Избранные сборники эссе 
 «Взывая из бездны IQ» (アイ・キューの淵より, 1979)
 «Вариации на тему анализа стихотворений» (詩論のバリエーション, 1989)
 «Введение в светскую жизнь» (世間入門, 1992)
 «Люблю литературу» (文学が好き, 2001)
 «Забытое прошлое» (忘れられる過去, 2003)
 «Поэзия и слово» (詩とことば, 2004)
 «Актуальные вопросы художественной литературы» (文芸時評という感想, 2005)
 «Введение в литературу» (文学の門, 2009)

Ссылки 
 Избранные стихотворения

Японские поэты
Эссеисты по алфавиту
Лауреаты премии Таками Дзюна